A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női síkrossz versenyszámát február 17-én rendezték. Az aranyérmet a svéd Sandra Näslund nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A döntőben a harmadik helyen beérkező svájci Fanny Smith és az eredetileg negyedik helyen célba érkező német Daniela Maier a verseny közben összeakadt, majd Smitht kizárták. A versenyző és a svájci szövetség fellebbezést nyújtott be a döntés ellen. A fellebbviteli bizottság négy ülés után, 2022. február 26-án bejelentette, hogy az eredményt megváltoztatja és így Smith kapja meg a bronzérmet, Maier így a negyedik lett. A döntés szerint a szituáció nem volt szándékos, és nem volt elkerülhető.

Az ügy ezt követően a nemzetközi Sportdöntőbíróságra (CAS) került. A szervezet 2022 decemberében bejelentette, hogy a felek közös megegyezését követően a Nemzetközi Síszövetség (FIS) mindkét versenyzőt harmadik helyezettnek nyilvánítja.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
Az időfutamban az eredmények egy rangsort határoztak meg, ez alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiba. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A kiesettek végső helyezéseit az utolsó futambeli helyezés és az időfutam időeredményei alapján határozták meg.

Időfutam

Nyolcaddöntők 
 Q: továbbjutás helyezés alapján

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
Kisdöntő

Döntő

Jegyzetek

Források 

Síakrobatika a 2022. évi téli olimpiai játékokon